Bertarelli est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 Achille Bertarelli (1863-1938), collectionneur d'art et historien de l'art italien ;
 Camillo Bertarelli (1886–1982), coureur cycliste italien ;
Dona Bertarelli (née en 1968), femme d'affaires et navigatrice suisse d'origine italienne ;
 Ernesto Bertarelli (né en 1965), homme d'affaires suisse d'origine italienne ;
 Kirsty Bertarelli, (née Kirsty Roper en 1971), artiste britannique ;
 Mauro Bertarelli,  (né en 1970), footballeur italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien